Álvaro Díaz puede referirse a:
Álvaro Díaz González (1972-), un periodista, productor, director de cine y televisión chileno; 
Álvaro Díaz Huici (1958-), un editor y escritor asturiano
Álvaro Díaz Pérez (1950-2021), un economista y político chileno; o
Álvaro Díaz Rodríguez (1992-), un actor y compositor colombiano.